Bleekoogdwergtiran
 Bronzen dwergtiran
 Bruinvoorhoofddwergtiran
 Dubbelbanddwergtiran
 Geelbuikdwergtiran
 Helmdwergtiran
 Kortstaartdwergtiran
 Langkuifdwergtiran
 Okerkopdwergtiran
 Oorvlekdwergtiran
 Roodkopdwergtiran
 Schubkuifdwergtiran
 Witborstdwergtiran
 Witbuikdwergtiran
 Zwartkapdwergtiran